Die Reader’s Digest Auswahlbücher erscheinen in den USA (unter dem Titel „Reader’s Digest Select Editions“) seit 1950 und in Deutschland seit 1955. Veröffentlicht werden sie im deutschsprachigen Raum vom Verlag Reader’s Digest – Deutschland, Schweiz, Österreich –, Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart, Zürich, Wien. Anfangs gab es pro Jahr vier, später fünf, dann sechs und seit 2012 sieben Ausgaben. Jeder Band enthält mehrere – üblicherweise vier – Romane, die aus unterschiedlichen Genres (Krimis, Thriller, Liebesromane, historische Romane, heitere Romane etc.) stammen. Die Romane wurden vorab durch den Verlag um 20 bis 50 % gekürzt. Dadurch sowie durch die Mischung der Genres soll eine breite Leserschaft angesprochen werden.

Die Ausgaben erscheinen als gebundene Bücher. Das Erscheinungsbild der Buchreihe blieb über die Jahre hinweg weitestgehend einheitlich und wurde gelegentlich modernisiert. Bis 1997 enthielten die Bände exklusiv für die Auswahlbücher angefertigte Illustrationen.

Die Gestaltung wurde geprägt durch den Zeitgeschmack und die jeweils technisch üblichen und verbreiteten Verfahren. Der Einband war lange einfarbig, das Frontcover hatte einen Zierrahmen und/oder ein mittiges Ornament. Im Laufe der Jahrzehnte wechselte das Einbandmaterial von Leinen zu Kunstleder (anfangs genarbt, später glatt); von 1955 bis 1976 und von 1999 bis 2009 hatten die Bände zudem einen farbigen Schutzumschlag. Heute haben die Bände einen mit Papier bezogenen farbigen Pappeinband, auf dessen Vorderseite vier horizontale Bildstreifen mit Hochglanzoberfläche die vier enthaltenen Romane repräsentieren. Die einheitliche Gestaltung der Buchrücken betont den bibliotheksartigen Charakter der Reihe.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Ausgaben erscheinen Sonderbände, in denen bereits in regulären Ausgaben unterschiedlicher Jahre enthaltene Bücher noch einmal veröffentlicht werden.

Liste 
Die Ausgaben der Buchreihe haben bis einschließlich 1990 keine offizielle Nummerierung; die angegebenen Nummern entsprechen der Reihenfolge des Erscheinens. Die Aufstellung der Liste erfolgt auf der Grundlage verfügbarer Informationen und bestehender Buchsammlungen sowie nach Angaben des Verlags.

Anmerkungen 
Band: Ab 1991, Band Nr. 174 werden die Bände bis heute vom Verlag durchnummeriert. Band 1 bis Band 4 sind ebenfalls nummeriert. Zwischen 1956 und 1990 wurden vom Verlag interne Nummern verwendet, so dass diese Auflistung einen guten Anhaltspunkt über die Reihenfolge gibt.

Buch: Reihenfolge der in den Bänden beinhalteten Bücher.

Jahr/Ausgabe: Ausgabejahr mit Reihenfolge des Erscheinens.

Weblinks 
 Website des Verlags

Einzelnachweise 

Abenteuerroman
Kriminalliteratur
Historischer Roman
Science-Fiction-Literatur
Buchreihe
Literatur (20. Jahrhundert)
Literarisches Werk